Adela (género) — género de lepidópteros

Pessoas
Adela da Normandia
Adela de França
Adela Noriega
Adela Šajn

Topônimos
Adela (Celavisa)
La Adela

Desambiguações de prenomes